Иван Марков:
 Марков, Иван (?—1926) — украинский атаман-повстанец.
 Марков, Иван (род. 1988) — болгарский тяжелоатлет.
 Марков, Иван (род. 2004) — молдавский футболист.
 
 Марков, Иван Егорович (1867—1918) — врач-офтальмолог, депутат II Государственной Думы.
 Марков, Иван Петрович (1913—1941) — старший лейтенант, Герой Советского Союза (1940).